Termin GTI ima više značenja.

 Flavonol 3-O-glukoziltransferaza, enzim
 -{GT Interactive}-, video igra